Хопёрский округ — административно-территориальная единица Нижне-Волжского края, существовавшая в 1928—1930 годах.

Хопёрский округ был образован в 1928 году. Центром округа был назначен город Урюпинск.

По данным на 1929 год округ делился на 10 районов:
 Алексеевский (центр — станица Алексеевская)
 Берёзовский (центр — станица Берёзовская)
 Кумылженский (центр — станица Кумылженская)
 Михайловский (центр — станица Михайловская)
 Нехаевский (центр — хутор Нехаевский)
 Новоаннинский (центр — станица Ново-Аннинская)
 Новониколаевский (центр — станица Ново-Николаевская)
 Преображенский (центр — станица Преображенская)
 Урюпинский (центр — город Урюпинск)
 Усть-Медведицкий (центр — станица Усть-Медведицкая)

30 июля 1930 года Хопёрский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Нижне-Волжского края.

Источники 
 Административное деление Союза ССР. М., 1929.

Округа РСФСР